Фёйе, Октав (, 1821—1890) — французский писатель
 Файе () — коммуна во Франции, департамент Аверон
 Файе () — коммуна во Франции, департамент Эна
 Фейе — небольшой ударный кратер в юго-восточной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.